Шепилов — русская фамилия.

 Шепилов, Дмитрий Трофимович (1905 — 1995) — советский государственный и партийный деятель.
 Шепилов, Василий Тимофеевич (1907 — ?) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Ворошиловградского городского комитета КП(б)У.

См. также 
 
 
 Шепиловский